Бори́с Прозоро́вский: Прозоровский, Борис Алексеевич (1891—1937) — русский композитор, автор романсов
 Прозоровский, Борис Иванович (1661—1718) — боярин (с 1682 года)